World Matchplay 2015 (darts)
 World Matchplay 2015 (golf)